Las siglas LCP pueden referirse a:

 Ligamento cruzado posterior, es uno de los cuatro ligamentos principales de la rodilla.
 Link Control Protocol, que es el protocolo de control de enlace.